Ра́йхер (, «богатый») — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Райхер, Борис Иосифович (1910—1956) — советский врач-эпидемиолог.
 Райхер, Виктория Яковлевна (род. 1974) — израильская писательница и поэтесса.
 Райхер, Владимир Константинович (1888—1981) — советский правовед, профессор ЛФЭИ, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Райхер, Хендрик (род. 1962) — немецкий гребец, рулевой.
 Райхер, Эманоил-Георге (род. 1930) — румынский шахматист.
 Райхер, Юрий Львович (род. 1948) — российский физик, профессор ПГНИУ.

См. также 
 Райхерт